Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе
 Королевский музей изящных искусств в Антверпене